Загатье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Загатье — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Загатье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Загатье — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Загатье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Загатье — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Загатье — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Загатье — посёлок в Дзержинском районе Минской области.
 Загатье — деревня в Минском районе Минской области.
 Загатье — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Украина 
 Загатье — село в Иршавском районе Закарпатской области.